Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 816 dans le monde.

 RS-816 au Brésil
 Route régionale 816 en Finlande
 Route nationale 816 en France